David Wilson (bestuurder) (1935), Brits bestuurder
 David Wilson (beeldhouwer) (1947), Australisch beeldhouwer
 Dave Wilson (zwemmer) (1960), Amerikaans zwemmer
 David Wilson (Australisch zwemmer) (1966), Australisch zwemmer
 David Wilson (voetballer) (1969), Engels voetballer
 David Wilson (voetbalcoach) (1974), Schots voetbalcoach
 David Wilson (atleet) (1977), Guamees atleet
 David S. F. Wilson, Amerikaans regisseur
 Dave Wilson (regisseur), Amerikaans regisseur